Гауш — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гауш, Александр Фёдорович (1873—1947) — живописец, график, сценограф, педагог, художник кукольного театра, меценат, профессор живописи.
 Гауш, Любовь Николаевна (девичья фамилия Милиоти; 1873—1943) — живописец, жена А. Ф. Гауша.